Жестяной барабан:
 Жестяной барабан (роман) — роман немецкого писателя Гюнтера Грасса.
 Жестяной барабан (фильм) — фильм Фолькера Шлёндорфа по мотивам одноимённого романа Гюнтера Грасса.